Виталий Белоусов:
 Белоусов, Виталий Александрович (род. 1992) — российский мотогонщик, член сборной России по спидвею на Кубке мира.
 Белоусов, Виталий Фёдорович (1921—1945) — майор РККА, Герой Советского Союза.